Raspilla puede referirse a:

 El nombre común de la planta Asperugo procumbens.
 El nombre común de la planta Rubia tinctorum.
 El nombre común de la planta Sherardia arvensis. 
 El nombre común de la planta Myosotis'' (cuya flor se conoce como nomeolvides''').